Жорж Луи Мари́ Дюмо́н де Курсе́ (; 1746—1824) — французский агроном.

Биография 
Жорж Луи Мари Дюмон де Курсе родился 16 ноября 1746 года в имении Курсе в Булонь-сюр-Мер. Учился в Париже, с 1764 года служил вторым лейтенантом во французской армии.

Вскоре Жорж Луи бросил военную карьеру, в 1775 году женился и стал заниматься ботаникой. В своём имении Дюмон де Курсе создал обширный сад, ставший известным видовым разнообразием растений. При поддержке таких учёных, как Андре Туэн, Дюмон стал членом-корреспондентом Французской академии агрономии.

В 1802—1805 вышла пятитомная книга по ботанике Дюмона де Курсе Le botaniste cultivateur. В 1811 году она была полностью переработана и переиздана, в ней Жорж Луи описал около 8700 видов растений.

Жорж Луи Дюмон де Курсе умер 3 ноября 1824 года.

Некоторые научные работы 
 Dumont de Courset, G.L.M. (1802—1805). Le botaniste cultivateur. 5 vols.

Роды растений, названные в честь Ж. Л. М. Дюмона де Курсе

Примечания

Литература 
 Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle, ancienne et moderne, Paris: Mme C. Desplaces, 1855
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту